Ляшковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Ляшковка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана, упразднена в 1981 г.

Украина 
 Ляшковка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Ляшковка — село в Белокуракинском районе Луганской области.